Бастан — муніципалітет, провінція Наварра, автономна спільнота Наварра, Іспанія
 Бастан — село, Михайловський район, Алтайський край, Росія